Alfred Hübner (1891–?) − niemiecki as myśliwski I wojny światowej
 Alojzy Hübner (1880–1922) − ksiądz
 Dario Hübner (ur. 1967) − włoski piłkarz
 Danuta Hübner (ur. 1948) − polska polityk, minister, komisarz UE
 Dieter Hübner (ur. 1942) – niemiecki lekkoatleta, sprinter
 Emil Hübner (1834–1901) − niemiecki badacz starożytności
 Jacob Hübner (1761–1826) – niemiecki entomolog
 Julius Hübner (1806–1882) − niemiecki malarz
 Robert Hübner (ur. 1948) − niemiecki arcymistrz szachowy
 Stefan Hübner ur. 1975) − niemiecki siatkarz
 Ulrich Hübner (1872−1932) − niemiecki malarz impresjonistyczny
 Zygmunt Hübner (1930–1989) − polski reżyser, aktor, publicysta i pedagog
 Zygmunt Hübner (1879–1966) − polski prawnik, polityk, minister